Bousse kan syfta på:

Geografi

Burkina Faso 

 Boussé, stad,

Frankrike 

 Bousse, Moselle, kommun, 
 Bousse, Sarthe, kommun, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar